Velezia L. è un genere  di piante spermatofite dicotiledoni della famiglia Caryophyllaceae.

Comprende due sole specie:
Velezia quadridentata Sm. 
Velezia rigida L.

Note

Altri progetti 

Caryophyllaceae